Salillas de Jalón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salillas de Jalón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Salillas de Jalón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar